Il singolare maschile del Brisbane International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era Andy Roddick, ma è stato battuto in finale da Robin Söderling per 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Robin Söderling (campione)
  Andy Roddick  (finale)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Mardy Fish (secondo turno)

  Marcos Baghdatis (quarti di finale) 
  Feliciano López (secondo turno)
  Florian Mayer (quarti di finale)
  Denis Istomin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brisbane International 2011
ATP World Tour 2011